Мятеж «танкетасо» (), иногда El Tancazo — вооружённое выступление танкового полка чилийской армии против правительства Сальвадора Альенде 29 июня 1973 года в Сантьяго. Было подавлено армейскими частями, лояльными правительству. Явилось «генеральной репетицией» военного переворота 11 сентября 1973.

Контекст 
К лету 1973 года ситуация в Чили предельно обострилась. Социалистическая политика правящего блока Народное единство во главе с президентом Сальвадором Альенде встречала жёсткое сопротивление правых сил. Происходили многочисленные акции протеста, массовый масштаб приняло антиправительственное забастовочное движение, ультраправая террористическая организация «Родина и свобода» фактически перешла к городской партизанской войне. Однако правительство опиралась на достаточно серьёзную поддержку левых партий, малоимущих слоёв населения и государственного аппарата.

Командование вооружённых сил Чили по традиции воздерживалось от прямого вмешательства в политику. Однако большая часть генералитета и офицерства утратила доверие к властям. Оппозиционные настроения распространились также в рядовом и сержантском составе.

Путч 
Рано утром 29 июня 1973 года подполковник Роберто Супер узнал о своём предстоящем отстранении от командования 2-го танкового полка, дислоцированного в столице. Подполковник Супер придерживался крайне правых взглядов, был враждебно настроен к правительству. Его братья являлись активистами «Родины и свободы». Снятие с должности он рассматривал как политическое преследование со стороны властей.

Роберто Супер решил поднять военный мятеж и свергнуть правительство Альенде. Его поддержала группа офицеров, в которой выделялся Эдвин Димтер Бьянчи (в скором будущем — один из распорядителей концлагеря на Стадионе Чили, убийца Виктора Хары).

Колонна бронетехники — 16 боевых машин — двинулась к центру Сантьяго (при этом один из танков даже заправился на гражданской АЗС). Танки Супера окружили президентский дворец Ла-Монеда (президента Альенде в тот момент не было во дворце). Было также взято на прицел здание министерства обороны. Поддержку мятежу активно выразила «Родина и свобода» во главе с Пабло Родригесом.

В 8:58 по местному времени мятежники открыли огонь из ручного оружия и пулемётов. Охрана дворца отстреливалась. Известны имена пятерых погибших — сержанта правительственных войск Рафаэля Вельены, журналистки Виктории Санчес, банковского служащего Хорхе Фьерро, фотографа Висенте Вергары, аргентинского кинооператора Леонардо Хенриксена, успевшего заснять застрелившего его военного (последующее расследование возложило вину за гибель Хенриксена на офицера 2-го полка Эктора Бустаманте Гомеса, который, однако, не был осуждён).

Мятежники прорвались в здание министерство обороны и часть президентского дворца. Генералы Марио Сепульведа и Гильермо Пикеринг передали главнокомандующему Карлосу Пратсу запрос о войсковой помощи.

Подавление 
Генерал Пратс немедленно начал собирать войска на подавление мятежа. При этом не во всех частях его приказы встречались с энтузиазмом. Генерал вынужден был агитировать, делая упор на обязанности военнослужащих подавлять попытки свержения конституционного правительства.

С радиообращением выступил президент Альенде. Он, в частности, призвал рабочих занимать заводы и готовиться к уличным столкновениям, при этом выразив доверие верным присяге вооружённым силам и лично генералу Пратсу. Соответствующий приказ поступил и в корпус карабинеров, в штабе которых обосновался спешно вернувшийся в столицу президент.

Пратс лично направился к Ла-Монеде во главе полка Tacna. Он считал нужным как можно скорее пресечь мятеж, пока к 2-му танковому полку не начали примыкать другие подразделения (впоследствии стало известно, что в этом направлении ориентировал военных курсантов лейтенант Мигель Краснов). Была поставлена задача подавить бунт до полудня.

Информация о событиях распространилась по Сантьяго. У Ла-Монеды стали собираться горожане, с опаской наблюдавшие за происходящим. Пратс приказал развернуть тяжёлую артиллерию. Директор армейского училища Хулио Канесса вступил в переговоры с солдатами мятежников, убеждая их сложить оружие. К правительственным войскам прибыло подкрепление в виде пехотного полка Buin под командованием командующего сухопутными войсками генерала А. Пиночета. Организатор свержения Альенде 11 сентября являлся одним из его защитников 29 июня.

К. Пратс пошёл на рассчитанный риск, решив напрямую поговорить с мятежными солдатами, чтобы избежать конфронтации. Действуя таким образом, он попытался предотвратить длительную конфронтацию с ненужными жертвами среди военных и гражданского населения. 

Путчисты отказывались сдаваться, однако не решились открыть огонь. В 11:10 Пратс лично направился к ближайшему танку и приказал командиру вылезти из танка и представиться, а затем приказал сопровождающим офицерам арестовать мятежника. Это действие последовательно повторялось с другими танками и бронемашинами. Лишь один танкист отказался подчиниться и был обезоружен силой.

К 11:30 подавление «танкетасо» стало фактом.

Последствия 
Подполковник Р. Супер попытался скрыться, уехав из столицы на танке, но во второй половине дня был арестован (все арестованные были освобождены после переворота 11 сентября).

Перешли на нелегальное положение лидеры «Родины и свободы». Пабло Родригес укрылся в посольстве Эквадора, после чего перебрался в Кито, откуда возвратился в сентябре, после переворота.

Во второй половине дня 29-го июня президент С. Альенде созвал стотысячный митинг перед дворцом Ла Монеда. Он вышел на балкон в сопровождении трёх главнокомандующих родами вооруженных сил.

Я отдаю должное лояльности чилийской армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил. Я воздаю должное пяти мирным жителям, которые погибли в результате коварного и непатриотического поведения группы мятежников, противоречащего доктрине вооруженных сил.
Сальвадор Альенде

В тот же день он внёс в Конгресс законопроект, разрешающий президенту объявить на всей или части национальной территории осадное положение на срок до шести месяцев. При этом он отклонил предложение лидера Христианско-демократической партии Патрисио Эйлвина (в начале 1990-х — первый «послепиночетовский» президент Чили) сформировать коалиционное правительство с участием вооружённых сил. С. Альенде сделал ставку на силовое противостояние с оппозицией, причём особую роль он отводил генералу Пиночету, которого 23 августа 1973 года назначил главнокомандующим армией. Объединенный центр профсоюзов Чили (CUT) призвал рабочих продолжить оккупацию занятых во время «танкетасо» 350 предприятий.

Среди мер безопасности, принятых постфактум, было предложено снабдить охрану Ла-Монеды противотанковым оружием.

Июньский мятеж явился своеобразной «увертюрой» к сентябрьскому перевороту. Стало очевидным, что правительство Альенде удерживается прежде всего за счёт армейской дисциплины и лояльности. Военные спецслужбы зафиксировали, что призыв Альенде к рабочим не вызвал активного отклика, правительство не получило поддержки вооружённых добровольцев.

Менее чем через три месяца, 11 сентября 1973 года, произошёл государственный переворот, возглавляемый Аугусто Пиночетом. В отличие от «танкетасо», сентябрьский переворот был скоординирован между тремя видами вооруженных сил и полицейским корпусом. По словам генерала Пиночета, «танкетасо» послужил для того, чтобы разведывательные службы вооруженных сил могли измерить возможности военизированных формирований, выступающих за правительство Народного Единства, зафиксировать тип используемого ими оружия и проверить личную реакцию С. Альенде.

См. также 
 Операция «Команда „Голубой Кондор“»
 Военный переворот 1973 года в Чили

Примечания 

История Чили
События в Чили
Сальвадор Альенде
Восстания
1973 год в Чили
Конфликты 1973 года